Basilica di Santa Sabina a Roma
 Chiesa di Santa Sabina a Genova
 Chiesa di Santa Sabina a Pattada
 Chiesa di Santa Sabina a Pomaro Monferrato
 Chiesa di Santa Sabina a San Benedetto dei Marsi
 Chiesa di Santa Sabina a Sestri Levante
 Chiesa di Santa Sabina a Silanus